Please, Please, Please è il singolo di debutto a livello mondiale del cantante-ballerino James Brown, pubblicato nel marzo 1956 ed è considerato la sua signature song.

Buona parte delle vendite del disco furono dovute alle notevoli doti da ballerino di James Brown, che esibendosi a spettacoli serali fece conoscere il suo modo di ballare, al quale si ispirarono vari artisti quali Michael Jackson e Prince.

Dopo il successo di Please, Please, Please e di altri singoli pubblicati di lì a poco, Brown si autoproclamò The Soul Brother Number One.

Collegamenti esterni 
 

Premiati con il Grammy Hall of Fame Award